Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1976 in Jugoslawien.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Viertelfinale

|}

Niederländisches Aufgebot

Niederländische Spiele 

Halbfinale:

Spiel um Platz 3:

Niederlande
1976